Un moteur de rendu () est un composant logiciel permettant de restituer en clair les codes des langages de balisages HTML, XML, des fichiers images format BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG dans la fenêtre d'un navigateur web. C'est un terme générique utilisé dans plusieurs domaines du traitement de l'information. 

 Moteur de rendu de police de caractères ou texte utilisé par les systèmes d'exploitation.
 Moteur de rendu HTML utilisé par les navigateurs web.
 Moteur 3D utilisé par les jeux vidéo et les logiciels 3D.
 Moteur de rendu 3D pour la synthèse d'image 3D (lancer de rayon, radiosité).

Voir aussi 
 Moteur de jeu
 Moteur JavaScript
 FOUC

Notes et références

Références 

Composant logiciel
Imagerie numérique